Meydān-e Gel kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shurehzār-e Qaţarūyeh, saltområde, Fars, 
 Meydān-e Gel (sjö i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar